Con el término Cable plano podemos referirnos a:

Electrónica 
 Cable cinta, cable ancho y plano, usado frecuentemente para conectar periféricos internos de las computadoras.
 Cable FFC, cable plano de poco grosor, usado frecuentemente en dispositivos portátiles.

Mecánica 
 Cable plano de acero, conjunto de varios cables de acero de 4 cordones cada uno, dispuestos en paralelo uno junto al otro y cosidos entre sí. Usados como elemento para transmisión mecánica de movimiento o de cargas.